Lißbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Lißbauer (1882–1941), Ministerialrat im österreichischen Justizministerium und Senatspräsident beim deutschen Reichsgericht
 Rudi Lißbauer (Künstlername: Rudi Godden, 1907–1941), deutscher Sänger und Filmschauspieler